Yuma bezeichnet

 Yuma (Anime), Anime
 Cochimí-Yuma-Sprachen, eine indigene Sprachfamilie in Nordamerika 
 Yuma (Volk), eine Gruppe verschiedener Indianerstämme der Cochimí-Yuma-Sprachfamilie
 Yuma bezeichnete früher das Quechan, eine indianische Sprache des Fluss-Yuma-Zweigs der Cochimí-Yuma-Sprachfamilie
 Yuma bezeichnete früher die Quechan, eine Gruppe der Fluss-Yuma
 Yuma (Fluss), Fluss in der Dominikanischen Republik
 Yuma (Region), Region der Dominikanischen Republik
 Yuma (1970), US-amerikanischer Western von Ted Post
 Yuma (2012), polnisch-tschechischer Film von Piotr Mularuk

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Yuma (Arizona)
 Yuma (Colorado)
 Yuma (Kansas)
 Yuma (Kentucky)
 Yuma (Michigan)
 Yuma (Tennessee)
 Yuma (Virginia)

Yuma ist der Familienname folgender Personen:
 Eric Yuma (* 1969), belgischer American-Football-Spieler und Leichtathlet

Siehe auch:
 Yuma County
 Yuma-Wüste
 Juma